Orland steht für:

 eingedeutschte Schreibweise für die norwegische Gemeinde Ørland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orland (Georgia)
 Orland (Indiana)
 Orland (Kalifornien)
 Orland (Maine)
 Orland (Ohio)
 Orland (South Dakota)
 Orland Park, Illinois

Orland ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Orland (* 1955), deutsche Technikhistorikerin und Wissenschaftsforscherin
 Lorraine Schembri Orland (* 1959), maltesische Richterin am EGMR
 Nachum Orland (* 1942), deutsch-israelischer Politologe und Autor